Černá Voda ist der Name folgender Orte:

 Černá Voda, Gemeinde in Tschechisch-Schlesien, Tschechien
 Černá Voda (Orlické Záhoří), Ortschaft der Gemeinde Orlické Záhoří, Tschechien
 Černá Voda (Žacléř), Ortsteil der Gemeinde Žacléř, Tschechien

Černávoda steht für:
 Cernavodă, Stadt im Kreis Constanța, Rumänien
 Cernavodă-Kultur, eine archäologische Kultur

Siehe auch: 
 Čierna voda